Владимир Каврайский:
 Каврайский, Владимир Александрович (1891—1937) — советский партработник, литератор и социолог.
 Каврайский, Владимир Владимирович (1884—1954) — советский астроном, геодезист и картограф.
 Каврайский, Владимир Фёдорович (1807—1858) — русский помещик.